Александр Петрович Волков (1904—1974) — советский деятель госбезопасности, полковник (1943), начальник Секретно-политического управления, член Коллегии Министерства государственной безопасности СССР (1950).

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Груздово (ныне — Мосальского района Калужской области). В 1914 году после окончания сельской школы началась его трудовая деятельность. С 1924 года работал на хозяйственных и административных должностях. Член ВКП(б) с 1927 года.

С 1928 года в органах ОГПУ при СНК СССР. С 1941 года занимал руководящие должности в Транспортном управлении ГУГБ НКВД СССР. С 1943 года являлся заместителем начальника Транспортного управления НГБ СССР и уполномоченным ГКО СССР.

С 1946 года назначался заместителем начальника 4-го Управления, 1-го Главного управления МГБ СССР. С 1947 года заместитель начальника, а с 1948 года начальник Оперативного управления МГБ СССР.

С 1949 года назначен начальником Секретно-политического управления, и с 1950 года состоял в Коллегии Министерства государственной безопасности СССР. В 1951 году был освобождён от этих должностей, и с понижением назначен на должности с 1952 года — начальника Контрразведывательного отдела УМГБ, а с 1953 года —начальника Секретно-политического отдела УМВД по Псковской области.

С 1955 года уволен в запас, умер в Москве в 1974 году.

Награды 
 Орден Ленина;
 Орден Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени;
 Два Ордена Красной Звезды;
Ведомственные знаки отличия:
 Знак Почетный работник ВЧК — ГПУ (XV);

Источники 
 Энциклопедия секретных служб России. — : АСТ., 2003. — 800 с.
 Волков А. П. 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник  / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — : Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941—1954: Справочник. — : Мемориал: Звенья, 2010. — С. 257. — ISBN 5-7870-0109-9.

Члены КПСС
Сотрудники НКВД
Сотрудники КГБ СССР